Presley este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Elvis Presley (1935-1977), cântăreț și actor american
 Lisa Marie Presley (1968-2023), cântăreață americană
 Priscilla Presley (n. 1945), actriță americană